Igreja de São Salvador em Chora — antiga igreja e mesquita de Istambul, Turquia

Portugal 
Sé de Angra do Heroísmo
Igreja de Fontarcada — no concelho de Póvoa de Lanhoso
Igreja de Paderne — no concelho de Melgaço
Igreja de Roge — no concelho de Vale de Cambra
Igreja de Santa Eulália do Mosteiro de Arnoso — no concelho de Vila Nova de Famalicão
Igreja de São Pedro de Ferreira — no concelho de Paços de Ferreira
Igreja de São Salvador (Figueiredo) — no concelho de Braga
Igreja de São Salvador (Horta)
Igreja de São Salvador de Ansiães — no concelho de Carrazeda de Ansiães
Igreja de São Salvador do Mundo (Ribeirinha) — na ilha de São Miguel
Igreja de Vilar de Frades — no concelho de Barcelos
Igreja Matriz de Veiros — no concelho de Estremoz

Roma, Itália 
Igreja de São Salvador em Campo
Igreja de São Salvador em Coppelle
Igreja de São Salvador em Lauro
Igreja de São Salvador em Monti
Igreja de São Salvador em Onda
Igreja de São Salvador na Ponte Rotto
Igreja de São Salvador em Primicério

Desambiguações de templos